Гаджи Дадаш оглы Ханмамедов () — азербайджанский композитор, Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1967), Народный артист Азербайджанской ССР (1988). Кавалер «Ордена Славы» (1998).

Биография 
Гаджи Дадаш оглы Ханмамедов (Ханмагомедов) родился 15 апреля 1918 года в городе Дербент.

В 14 лет переезжает в Баку, где знакомство с видным азербайджанским композитором Узеиром Гаджибековым определяет дальнейшую судьбу Ханмамедова. По ходатайству Гаджибекова Ханмамедов был принят в класс тара Саида Рустамова в рабочий факультет при Азербайджанской государственной консерватории.

В 1934 году Узеир Гаджибеков принимает Ханмамедова в качестве солиста в оркестр народных музыкальных инструментов при Азербайджанском государственном радио. Во время премьеры оперы «Кёроглы» Гаджибекова на сцене Азербайджанского государственного театра оперы и балета, одним из 7 приглашённых таристов был Гаджи Ханмамедов.

В 1941 году был на гастролях в Иране, где также участвовал в оркестре оперы «Кёроглы».

В 1943 году Гаджи Ханмамедов по инициатице Узеира Гаджибекова был принят в отдел «Основы народной музыки» при Азербайджанской государственной консерватории. В годы Великой Отечественной войны Ханмамедов наряду с дирижёрской деятельностью в Азербайджанском государственном театре музыкальной комедии написал ряд песен и маршов, в том числе популярную в то время песню «прекрасная Пери» и «Героическую» для оркестра народных инструментов.

В 1946 году был художественным руководителем Тебризской филармонии.

В 1947 году Ханмамедов продолжает свою учёбу в Азербайджанской государственной консерватории на композиторском факультете, сначала по классу Бориса Зейдмана, а потом переходит в класс своего сверстника, выдающегося композитора Кара Караева.

В 1951 году Ханмамедов стал членом КПСС. В 1952 году окончил Азербайджанскую государственную консерваторию, класс Кара Караева.

С 1952 по 1954 год был художественным руководителем Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца. В 1966-68 гг. — директор Азербайджанской государственной филармонии. Продолжал педагогическую деятельность. С 1980 года — доцент.

Скончалмя Гаджи Ханмамедов 7 апреля 2005 года.

Сочинения

Оперетты 
 1961 — Одна минута
 1971 — Все мужья хороши

Концерты

Для тара и симфонического оркестра 
 1952 — первое произведение подобного жанра, написанное в Азербайджане.
 1966
 1973
 1984

Для арфы и симфонического оркестра 
 1978

Симфониетты 
 1956 — Симфониетта для оркестра народных инструментов

Сюиты 
 1954 — Эскизы Азербайджана
 1955 — Праздник
 1958 — Колхоз
 1980 — Азербайджан

Примечания 

Похороненные на II Аллее почётного захоронения в Баку
Члены КПСС